Harding County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Harding County, New Mexico 
 Harding County, South Dakota

Se även 
 Hardin County